Orseis pulla är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1864. Orseis pulla ingår i släktet Orseis och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pulla